Miramar può riferirsi a diversi toponimi:
Argentina
Miramar  – città della provincia di Buenos Aires
 Miramar  – città della provincia di Córdoba

Costa Rica
 Miramar  – distretto capoluogo del cantone di Montes de Oro

Cuba
 Miramar – città della provincia de L'Avana
 Miramar – città della provincia di Granma

India
 Miramar

Messico
 Miramar – città della Bassa California
 Miramar – città del Chiapas
 Miramar – città di Colima
 Miramar – città di Guerrero
 Miramar – città di Oxaca
 Miramar – città di Sonora
 Miramar – città di Tabasco
 Miramar – città di Tamaulipas
 Miramar – città dello Yucatán

Nuova Zelanda
 Miramar

Panama
 Miramar – comune nel distretto di Chiriquí Grande (provincia di Bocas del Toro)
 Miramar  – comune nel distretto di Santa Isabel (provincia di Colón)

Spagna
 Miramar  – comune della Comunità Valenciana

Stati Uniti d'America
 Miramar  – città della Florida

Italia
 Miramar – frazione del comune di Trieste

Altro 
 Miramar – romanzo di Nagib Mahfuz, edito da Edizioni Lavoro
 Miramar Records – casa discografica
 Miramar Clube Valadares, nota semplicemente come Miramar  – squadra di calcio a 5 portoghese con sede a Vila Nova de Gaia

Pagine correlate
Miramare
Palacio de Miramar